Нед Деннехи (; 8 декабря 1965) — ирландский актёр, снимающийся с 1996 года в британских, ирландских, американских фильмах и на телевидении. В основном специализируется на характерных ролях.

Он сыграл в фильме «Шерлок Холмс» Гая Ричи, «Робин Гуд» Ридли Скотта, получил значительную роль второго плана в драме «Тираннозавр» Пэдди Консидайна. Кроме того, он был замечен в картине «Гарри Поттер и Дары смерти Часть 1», получил роль Риктора в фильме «Пистолеты Акимбо», снялся в ряде сериалов таких как «Конец парада», «Лютер» (сыграл Уильяма Карни), «Острые козырьки» (сыграл Чарли Стронга).

Также Нед снялся в таких телевизионных проектах как «Диккенсовский» (сыграл Эбенезера Скруджа), «Версаль», «Хорошие предзнаменования» (сыграл Герцога ада Хастура), «Дублинские убийства» (сыграл Доктора Купера), «Молодые преступники» (сыграл Динни Моллойа), «Франк Ирландский» (сыграл Каоимхина).

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки